Николай Кауфман:
 Кауфман, Николай Николаевич (1834—1870) — российский ботаник, профессор.
 Кауфман, Николай Янков (1925—2018) — болгарский музыковед, композитор и фольклорист.